12-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди мужчин прошёл с 23 августа по 2 сентября 1991 года в Реджайне (Канада) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Багамские Острова, Гаити, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.  Итоговые 5—8-е места подобным образом разыгрывают команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 25 августа: Канада — Гондурас 3:0 (15:5, 15:5, 15:1); .
 26 августа: Канада — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:0, 15:5); .
 28 августа: Канада — Мексика 3:0 (16:14, 15:10, 15:12); .

Группа В

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
 США — Мексика 3:0 (15:6, 15:3, 15:8).
 Куба — Канада 3:-

Полуфинал за 5—8 места 
 Доминиканская Республика — Гондурас 3:-
 Пуэрто-Рико — Гаити 3:-

Матч за 7-е место 
 Гондурас — Гаити 3:-

Матч за 5-е место 
 Пуэрто-Рико — Доминиканская Республика 3:-

Матч за 3-е место 
 Канада — Мексика 3:-

Финал 
2 сентября
 Куба — США 3:0 (15:6, 15:11, 15:3).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин
1991 год в волейболе